Tonga steht für:

 Tonga, ein Inselstaat im Südpazifik, der zu Polynesien gehört
 Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, ein submariner Vulkan in Tonga
 Toga (früher Tonga), ein Dorf auf der Insel Nanumanga in Tuvalu

in Afrika:
 Tonga (Ethnien), eine bantusprachige Ethnie
 Chitonga, eine Bantusprache des Volkes der Tonga
 Tonga (Südsudan), eine Ortschaft im Südsudan

Siehe auch:
 Operation Tonga, war im Zweiten Weltkrieg Teil der britischen Landungen in der Normandie
 Tonga Island Marine Reserve, Insel und Meeresschutzgebiet in Neuseeland